

Calcio 
Seconda Divisione – secondo livello del campionato italiano di calcio dal 1921 al 1926; terzo dal 1926 al 1929; quarto dal 1929 al 1935; quinto dal 1935 al 1948 e sesto livello dal 1948 alla stagione 1958-1959.
Seconda Divisione – secondo livello del campionato egiziano di calcio
Seconda Divisione – secondo livello del campionato emiratino di calcio
Seconda Divisione – secondo livello del campionato iraniano di calcio
Seconda Divisione – secondo livello del campionato libanese di calcio
Seconda Divisione – secondo livello del campionato qatariota di calcio
Lega Pro Seconda Divisione – quarta serie del campionato italiano di calcio dal 2008/09 al 2013/14 (ex Serie C2)

Pallacanestro 

 Seconda Divisione – decimo livello della pallacanestro italiana

Pallavolo 

 Seconda Divisione – penultima categoria provinciale nella pallavolo italiana